Фамилија Ломели има више значења:

 Фамилија Ломели (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ломели (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику